Марк Итон (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» с 1982 по 1994 год. Он стал известен благодаря своему высокому росту (224 см) и своей хорошей игре в защите. Итону принадлежат рекорды НБА по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).

Профессиональная карьера 
Из-за того, что во время выступления за университетскую команду он редко выходил на площадку, всего несколько клубов НБА заинтересовалось им по завершении колледжа. Однако «Юта Джаз» увидела в нём потенциал хорошего защитника и выбрала его под общим 72 номером в 4 раунде на драфте НБА 1982 года. Тренер Юты Френк Лейден позже объяснил свой выбор, процитировав аксиому Реда Ауэрбаха: «ты не можешь научиться быть высоким» (you can’t teach height). В своём дебютном сезоне Итон сильно прогрессировал и вскоре занял место Дэнни Шайеса в стартовом составе. В своём дебютном сезоне он сделал 275 блок-шотов (рекорд клуба) за 81 игру. Его среднее количество блок-шотов за игру (3,4) стало третьим показателем в лиге, уступая только игроку «Атланты» Уэйну «Дереву» Роллинсу и игроку «Сан-Диего» Биллу Уолтону.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 NBA.com historical playerfile
 USA Today roundtable with NBA Retired Players Association
 Where Are They Now: Mark Eaton (Sports Illustrated feature)
 Статистика выступлений в НБА

Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Баскетболисты НБА с ростом выше 220 см
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»